De Georgische voetbalclub Torpedo Koetaisi speelt sinds 1998 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Torpedo Koetaisi

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Georgië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Torpedo Koetaisi
Torpedo Koetaisi